O Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ), criado 1994, é uma entidade sem fins lucrativos, organizado pelos professores de jornalismo de todo Brasil, para realizar debates e encaminhar proposta sobre a qualidade dos Cursos de Jornalismo. O I. Encontro Nacional de Professores de Jornalismo ocorreu no Intercom 1995.

Ligações externas 
 

Mídia do Brasil
Instituições sem fins lucrativos
Organizações do Brasil